Bombardier peut désigner :

Nom commun 
 Bombardier (avion), un avion servant à transporter et à larguer des bombes
 Bombardier (insecte), coléoptères africains de la famille des carabidés
 Bombardier (vêtement), caban lourd en peau de mouton retournée. À l'origine destiné aux pilotes de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, c'est depuis devenu un blouson d'hiver du vestiaire civil
 Bombardier (métier), personne chargée de l'utilisation des bombes, c'est une catégorie d'artilleur. Les corps d'armée chargés de manipuler les engins de siège de type catapultes, trébuchets ou couillards étaient classés comme bombardiers. 
 Bombardier (grade militaire), grade militaire dans des régiments d'artillerie.

Sociétés 
 Bombardier, entreprise multinationale canadienne, spécialisée dans la construction aéronautique et ferroviaire, dont les filiales sont :
 Bombardier Aéronautique, filiale aéronautique
 Bombardier Transport, filiale ferroviaire
 Bombardier Capital, filiale financière
 Bombardier Produits récréatifs, une ancienne filiale spécialisée dans la fabrication de divers véhicules de loisir et devenue indépendante en 2004

Patronyme 
 Denise Bombardier (née en 1941), journaliste, romancière, essayiste et animatrice de télévision québécoise
 Joseph-Armand Bombardier (1907-1964), inventeur québécois à l’origine de Bombardier Inc.
 Nini Bombardier (née en 1976), autrice française de bande dessinée

Surnom 
 Bombardier surnom sous lequel est particulièrement connu le lutteur sénégalais Serigne Ousmane Dia.

Autres 
 Bombardier, film de Richard Wallace de 1943.
 Bombardier, feuilleton télévisé (1992) sur la vie de Joseph-Armand Bombardier.
 Musée J. Armand Bombardier, musée situé à Valcourt, Québec, Canada dédié à la mémoire de Joseph-Armand Bombardier.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme